Krieg und Frieden steht für:
 Krieg und Frieden (1868), historischer Roman von Lew Nikolajewitsch Tolstoi
 Krieg und Frieden (Oper) (1946), von Sergej Prokofjew nach Tolstois Roman
 Krieg und Frieden (1956), amerikanisch-italienische Literaturverfilmung von King Vidor
 Krieg und Frieden (1966), sowjetische Literaturverfilmung von Sergej Bondartschuk
 Krieg und Frieden (1972), BBC-Fernsehserie von John Davies
 Krieg und Frieden (1982), deutscher Dokumentarfilm von Stefan Aust, Axel Engstfeld, Alexander Kluge und Volker Schlöndorff
 Krieg und Frieden (Album) (2005), Album der deutschsprachigen Hip-Hop-Gruppe Die Firma
 Krieg und Frieden (2007), europäischer TV-Vierteiler, Koproduktion mit dem ZDF
 Kartenspiel für Kinder, siehe Bataille royale
 Figurengruppe des ehemaligen Barbara-Denkmal (Koblenz)

Siehe auch:
 Krieg im Frieden